Доманино — название населённых пунктов:

Россия 
 Доманино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Доманино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.